

Anno 
 1864 – (MDCCCLXIV in numeri romani) è un anno bisestile del XIX secolo 
 1864 a.C.

Matematica 
 1864 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1864 Daedalus – asteroide near-Earth